Езепов — фамилия.

 Езепов, Вячеслав Иванович (1941—2020) — актёр, народный артист РСФСР (1988).
 Езепов, Михаил Иванович (род. 1945) — актёр, театральный режиссёр.